Für Hörbücher werden einige Preise ausgelobt, u. a.:

 Hörbuchbestenliste
 Deutscher Hörbuchpreis
 Hörbuch des Monats (Seminar für Allgemeine Rhetorik, Universität Tübingen)
 Hörkules
 Preis der deutschen Schallplattenkritik (in den Kategorien Wortkunst & Kinder- und Jugendaufnahmen)

Siehe auch 
 Liste von Hörspielpreisen

Horbuchpreise
Horbuchpreise
Hörbuch